El nombre de Rodrigo Alonso Pimentel puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Rodrigo Alonso Pimentel (m. 1440), II conde de Benavente y señor de Arenas de San Pedro, de Mayorga y de Villalón.
 Rodrigo Alonso Pimentel (m. 1499), conde y posteriormente duque de Benavente.